Diorama – rodzaj obrazu w głębokim obramowaniu
 Diorama – niemiecki zespół muzyczny
 diorama – album Kenshiego Yonezu